Тиагу Рафаэл Майа Силва (; родился 2 июня 1993 года в Лиссабон, Португалия) — португальский футболист, полузащитник клуба «Ноттингем Форест». Участник Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро.

Клубная карьера 
Силва — воспитанник столичных клубов «Бенфика» и «Белененсиш». 29 июля 2012 года в поединке Кубка португальской лиги против «Оливейренсе» он дебютировал в составе последнего. 11 августа в матче против «Фейренси» Тиагу дебютировал в Сегунда лиге. По итогам сезона он помог команде выйти в элиту. 18 августа 2013 года в поединке матче против «Риу Аве» Силва дебютировал в Сангриш лиге. 15 сентября в поединке против «Академики» из Коимбры он забил свой первый гол на высшем уровне, реализовав пенальти.

Международная карьера 
В 2013 году в составе молодёжной сборной Португалии Силва принял участие в молодёжном чемпионате мира в Турции. На турнире он сыграл в матче против сборной Кубы.

В 2016 году Тиагу в составе олимпийской сборной Португалии принял участие в Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро. На турнире он сыграл в матчах против команд Аргентины, Алжира и Германии.

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Футболисты Португалии
Игроки сборной Португалии по футболу (до 21 года)
Игроки олимпийской сборной Португалии по футболу
Футболисты на летних Олимпийских играх 2016 года
Игроки ФК «Белененсеш»
Игроки ФК «Фейренсе»
Игроки ФК «Ноттингем Форест»